Gana-sangha, een tribale oligarchie in de late vedische tijd
 Gana (burcht), belangrijke burcht en stad van de Daleminciërs, een Slavisch volk
 Gana (begeleiders), groep rondom de Hindoegod Shiva
 Gana (Polen), dorp in woiwodschap Opole, Polen
 Federico Gana (1867–1926), Chileens schrijver
 Gana (berg), berg op Antarctica
 Gran Alianza Nacional (GANA), politieke partij in Guatemala
 Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), politieke partij in El Salvador

Zie ook 
 Ganna
 Ghana
 Kana (Qana)